Annowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Annowo, village du powiat de Grudziądz, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Annowo, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Annowo, village de la gmina de Gąsawa, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Annowo, village de la gmina de Łabiszyn, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Annowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Annowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne